Hello Hello oder Hello, Hello steht für:
 Hello Hello, Filmsong (2011) von Elton John und Lady Gaga aus Gnomeo und Julia
 Hello Hello, Song (2012) auf The Ol’ Razzle Dazzle von Missy Higgins
 Hello, Hello, Song von Kay Thompson und The Williams Brothers
 Hello, Hello, Song von Kay Thompson und The Williams Brothers, gecovert (2009) auf Liza’s at The Palace.... von Liza Minnelli

Siehe auch:
 Hello
 Hallo (Begriffsklärung)
 Helo